Родриго Эсекиэль Кабраль (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Уракан».

Клубная карьера 
Кабраль — воспитанник клубов «Пасо де Лос-Андес», «Сан-Лоренсо Мерседес» и «Уракан». 29 сентября 2019 года в матче против «Атлетико Тукуман» он дебютировал в аргентинской Примере в составе последнего. 30 ноября 2021 года в поединке против «Платенсе» Родриго забил свой первый гол за «Уракан».

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Уракан»